ASAP (rockband), een rockband uit 1989 van gitarist Adrian Smith
 ASAP (single van T.I.), een lied van rapper I.T.
 A$AP Rocky, een rapper 
 Afkorting voor 'as soon as possible'.